Als Intendant wird bezeichnet
 der Leiter einer kulturellen Einrichtung, siehe Intendant
 ein Politiker oder Verwaltungsbeamter in Südamerika, siehe Intendant (Südamerika)
 der Leiter einer Intendance, bis 1789 ein höherer französischer Verwaltungsbeamter, siehe Intendant (Ancien Régime)
 der Leiter einer Intendencia, ein höherer spanischer Kolonialbeamter
 der oberste Leiter einer militärischen Verwaltungsbehörde, siehe Intendantur

Siehe auch:
 Generalintendant